Ribas Hotels Group () — мережа готелів в Україні та інвестиційна компанія. Основним напрямком діяльності є будівництво, управління та консалтинг об'єктів готельної нерухомості.

Під управлінням компанії функціонують 25 об'єктів. Головний офіс розташовано в Одесі.

Історія 
Реалізація першого проекту відбулась в Затоці (Одеська область) у 2012 році. Через 2 роки відкрився готель у Грибівці (Одеська область).

У 2017 році було створено Ribas Hotels Group.

30 серпня 2018 року було презентовано заснування корпоративного видання Ribas.

У 2018 році компанія посіла 4 позицію у рейтингу Управляючих готельних операторів за даними консалтингового центру Colliers International.

У 2019 році компанія долучилась до реорганізації державного санаторію «Куяльник», займаючись модернізацією управлінських процесів та впровадженням програмного забезпечення.

У 2020 році Ribas Hotels Group почала реалізацію 2 проектів автоматизованих готелів без стійки рецепції в Одесі та Польщі.

Того ж року компанія стала інвестором нового проекту — мережі глемпінгів MANDRA.

Навесні 2020 року, в умовах поширення коронавірусу, Ribas запустила новий бізнес з доставки готової їжі та напівфабрикатів. Ресторан при готелі Bossfor в Одесі було реорганізовано для роботи на виніс.

25 грудня 2020 року відбулось офіційне відкриття готелю Hotel Ribas Karpaty в Буковелі.

У 2021 році генеральний директор Ribas заявив про початок проектування 2 заміських об'єктів у Київській та Полтавській областях. Компанія також має намір створити зали з ігровими автоматами у нових комплексах та деяких готелях в Одесі. Мережа готельних комплексів складається з 25 готелів, 20 з яких курортні.

Соціальна діяльність 
В умовах пандемії COVID-19 компанія запустила роботу сайту hotelierscovidstop.org для забезпечення зв'язку держслужб і представників готельного бізнесу в процесі формування резерву готельних номерів для медичних працівників.

Керівництво 
Генеральним директором та засновником Ribas Hotels Group є Артур Лупашко.

Примітки

Посилання 

Готелі України
Готелі Європи
Засновані в Україні 2014